Okunjowo ( bzw. Окунево) ist der Name russischer Orte:
 Okunowo (Jaroslawl, Danilow), Dorf im Rajon Danilow, Oblast Jaroslawl
 Okunjowo (Jaroslawl, Nekrassowskoje), Dorf im Rajon Nekrassowskoje, Oblast Jaroslawl
 Okunjowo (Kaliningrad, Selenogradsk), untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Nodems, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Okunjowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Kekorischken, 1938 bis 1946 Auerbach, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Okunjowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Okunjowo (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Okunjowo (Wologda), Dorf im Rajon Wologda, Oblast Wologda
 Okunjowo (Wologda, Kirillow), Dorf im Rajon Kirillow, Oblast Wologda